Excalibur [ɛkˈskæləbər] fő jelentése:
 Excalibur: a legendás Artúr király varázserejű kardja, a királyi hatalom jelképe. 

Egyéb kifejezések, melyek az Excalibur szót tartalmazzák, e kard nevére utalnak vagy emlékeztetnek:
 Excalibur (film): John Boorman 1981-es fantasy–játékfilmje.
 Excalibur (album): a német Grave Digger zenekar 1999-es lemezalbuma.
 Excaliburman: Lee „Scratch” Perry egyik válogatás-lemeze.
 Excalibur Project Kulturális Egyesület: erdélyi magyar civil szervezet.
 Excalibur csapat: a Marvel Comics-ban szereplő fiktív formáció.
 9499 Excalibur: 1973-ban felfedezett aszteroida (1269 T-2).
 M982 Excalibur: amerikai irányított rakétatípus.